Republiek China (1912-1949) - een soevereine staat op het vasteland van China van 1912 tot 1949
 Nationalistische regering (China) - regering van bovenstaande, later verhuisd naar Taiwan
 Beiyangregering - regering van bovenstaande gevestigd in Peking, later omgevormd tot de Volksrepubliek China

 Volksrepubliek China, die sinds 1949 het vasteland van China bestuurt.
 Taiwan, dit land wordt door haar regering officieel aangeduid als Republiek China